Auf Wiedersehen, Franziska kann sich auf zwei Filme beziehen:

 Auf Wiedersehen, Franziska!, 1957
 Auf Wiedersehn, Franziska, 1941